

Physique 
 Ladhésion est l’ensemble des phénomènes physico-chimiques qui se produisent lorsque l’on met en contact intime deux matériaux, dans le but de créer une résistance mécanique à la séparation.
 En particulier, ladhésion capillaire se fait par phénomène de capillarité.

Médecine 
 Ladhésion cellulaire correspond à l'ensemble des mécanismes cellulaires et moléculaires mis en œuvre pour faire adhérer les cellules entre elles ou avec le milieu qui les entoure. Ce procédé est soit normal, soit pathologique.
 L’adhésion thérapeutique est définie comme une attitude résultant d’une intériorisation et d’une approbation réfléchie du patient au traitement thérapeutique.

Politique 
 L'adhésion est l'acte d'adhérer à un parti politique, à une institution internationale et devenir ainsi un adhérent. On citera par exemple :
 adhésion à la Communauté économique européenne (entre 1958 et 1993) : cas du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni en 1973, de la Grèce en 1981, et de l'Espagne et du Portugal en 1986 ;
 adhésion à l'Union européenne (depuis 1993) : cas de l'Autriche, la Finlande et la Suède en 1995, de neuf États en 2004 à savoir Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Bulgarie et de la Roumanie en 2007, de la Croatie en 2013 ;
 adhésion à l'Organisation des Nations unies : cas de l'adhésion de la Suisse après la votation de 2002.

Voir aussi